Ragnarök – w mitologii skandynawskiej zmierzch bogów (Götterdämmerung)

Gry wideo 
 Ragnarok Online – gra wideo
 Ragnarok Online DS – gra wideo
 Ragnarok Battle Offline – gra wideo

Film 
 Thor: Ragnarok – amerykański film z 2017 roku
  – serial Netflix mający premierę w 2020 roku

Muzyka 
 Ragnarok – norweska grupa muzyczna
 Ragnarok – album grupy Týr

Inne 
 Ragnarok – koreańska manhwa